La famille Antippa est une famille patricienne originaire de la noblesse de Céphalonie, à laquelle elle fut admise en 1775 selon les sources. Sa noblesse fut formellement reconnue à Venise par le doge Alvise Mocenigo et par souveraine résolution impériale du .

Les armes des Antippa sont de gueules chargé d'un lion d'or.

Sources
Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien